Plaats in Indonesië
 Menang (Jambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Menang (Pagu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java